Питтсбург Пайрэтс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 73 матча в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 26
 Выигрышей: 12
 Поражений: 14
 Процент побед: 46.15
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 131

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 9
 Поражений: 18
 Процент побед: 33.33
 Очков набрано: 111
 Очков пропущено: 151

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 15
 Поражений: 12
 Процент побед: 55.56
 Очков набрано: 125
 Очков пропущено: 118

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 12
 Поражений: 15
 Процент побед: 44.44
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 145

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 8
 Поражений: 20
 Процент побед: 28.57
 Очков набрано: 120
 Очков пропущено: 164

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 17
 Поражений: 10
 Процент побед: 62.96
 Очков набрано: 167
 Очков пропущено: 124

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Питтсбург Пайрэтс
МЛБ в сезоне 1996